Американский штат Колорадо состоит из 64 округов<ref>Округа Колорадо  на сайте uscounties.org</ref>. По данным на 2011 год население штата составляло 5 116 796 человек, то есть в одном округе в среднем проживало 79 950 человек. Площадь штата составляет 269 837 км², то есть средняя площадь одного округа составляет 4216,2 км², а средняя плотность населения — 19 человек на квадратный километр.
Столица штата, Денвер, является одновременно и городом и округом, то же самое относится и к городу-округу Брумфилд.
17 «первоначальных» округов Колорадо были образованы 1 ноября 1861 года, самым молодым является уже упомянутый город-округ Брумфилд, появившийся 15 ноября 2001 года.
Самый густонаселённый округ — Эль-Пасо с населением в 636 963 человек, самый малочисленный — Сан-Хуан с населением 692 жителя.
Самый крупный округ — Лас-Анимас, его площадь составляет 12 361 км², самый маленький — опять-таки уже упомянутый Брумфилд, чья площадь равна 70 км².

 Список округов 

 Примечания 

 Ссылки 

 Округа Колорадо на сайте countystate.info
 Округа Колорадо на сайте genealogytrails.com
 Население Колорадо по округам на сайте quickfacts.census.gov
 Кликабельная карта Колорадо на сайте ''quickfacts.census.gov

Колорадо
Округа